Reeve est un terme pouvant désigner:

Patronyme

Christopher Reeve (1952-2004), acteur américain
Clara Reeve (1729-1807), romancière anglaise
Dana Reeve (1961-2006), actrice et chanteuse américaine
Lewis Reeve Gibbes (1810-1894), naturaliste et médecin américain
Lovell Augustus Reeve (1814-1865), naturaliste britannique
Paul Reeve, producteur de musique britannique
Philip Reeve (né en 1966), écrivain et illustrateur britannique
Richard Reeve Baxter (1921-1980), professeur de droit américain

Pseudonyme 
 Tommy Reeve, pseudonyme de Thomas Vogt (1980-), chanteur allemand.

Faune
Merle de Reeve, espèce de passereaux d'Amérique du Sud
Muntjac de Reeve, cervidé de l'Asie du Sud-Est

Voir aussi
Fondation Christopher et Dana Reeve, fondation œuvrant à trouver des traitements contre les paralysies d'origine neurologique

Reeve

Patronyme anglais